15-й чемпионат мира по водным видам спорта — международное соревнование, прошедшее с 19 июля по 4 августа 2013 года в Барселоне (Испания).

Первоначально местом проведения чемпионата был избран Дубай (ОАЭ), о чём было объявлено на заседании бюро FINA 18 июля 2009 года в Риме. Однако 15 мая 2010 года FINA объявила об отказе Дубая от проведения чемпионата по экономическим причинам. На повторных выборах, прошедших 26 сентября 2010 года, большинством голосов членов бюро FINA Барселона опередила Гамбург, Сеул, Сидней и Москву.

Впервые в истории чемпионатов мира по водным видам спорта были разыграны медали в высотных прыжках в воду (хай-дайвингу). В порту Барселоны мужчины прыгали с высоты 27 метров, а женщины — с 20 метров.

Спортивные объекты 
Спортивные объекты, на которых проводились соревнования, ранее были использованы для проведения Чемпионата мира по водным видам спорта 2003:
 Palau Sant Jordi (плавание, синхронное плавание)
 Port Vell (плавание на открытой воде, хай-дайвинг)
 Piscina Municipal de Montjuïc (прыжки в воду)
 Piscines Bernat Picornell (водное поло)

Расписание 

Церемония открытия состоялась 19 июля 2013 года.

Общий медальный зачёт 

 Страна-хозяйка

Плавание 
В ходе чемпионата были установлены 6 мировых рекордов (все — среди женщин), причем 4 из них — в брассе в предварительных и в полуфинальных заплывах:
 29 июля — Рута Мейлутите (Литва) — 100 м брасс — полуфинал — 1.04,35
 30 июля — Кэти Ледеки (США) — 1500 м в/с — финал — 15.36,53
 1 августа — Рикке Педерсен (Дания) — 200 м брасс — полуфинал — 2.19,11
 3 августа — Юлия Ефимова (Россия) — 50 м брасс — предварительный заплыв — 29,78
 3 августа — Рута Мейлутите — 50 м брасс — полуфинал — 29,48
 3 августа — Кэти Ледеки — 800 м в/с — финал — 8.13,86

Мужчины 

 WR — мировой рекорд;

*—участвовали только в предварительном заплыве, но тоже награждались

Женщины 

 WR — мировой рекорд;

*—участвовали только в предварительном заплыве, но тоже награждались

Медальный зачёт в плавании 
 Страна-хозяйка

Плавание на открытой воде

Мужчины

Женщины

Команды

Медальный зачёт в плавании на открытой воде

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт в прыжках в воду

Высотные прыжки в воду (хай-дайвинг)

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт в хай-дайвинге

Синхронное плавание

Медалисты

Медальный зачёт в синхронном плавании

Водное поло

Мужчины

Женщины

Страны-участницы 
В соревнованиях приняла участие 181 страна. Команда Эквадора выступала под флагом ФИНА в качестве независимых спортсменов.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Чемпионата
 Плавание на ЧМ по водным видам спорта 2013 в Барселоне

2013